Рут Чаттертон (, 24 декабря 1892 — 24 ноября 1961) — американская актриса театра и кино, популярная в начале 1930-х годов.

Биография 
Будущая актриса родилась в Рождество 24 декабря 1892 года в Нью-Йорке. С детства мечтая о карьере актрисы, Рут в четырнадцать лет бросила школу и стала играть на сцене театра. В 1911 году она дебютировала на Бродвее и сделала отличную театральную карьеру, появившись за десять лет в четырнадцати постановках.

В 1928 году на неё обратил внимание известный киноактер Эмиль Яннингс. Её яркая игра обеспечила картине признание публики, и на протяжении следующих нескольких лет Рут довольно активно снималась на ведущих ролях. В 1930 году она была номинирована на получение премии «Оскар» в категории лучшая актриса сразу за два фильма — «Сара и сын» и «Мадам Икс».

Партнёрами Рут были популярные актёры тех лет — Пол Лукас (в фильмах «Право любить», «Додсворт», «Неверная» и др.), её второй муж Джордж Брент («Крах», «Женщина», «Лили Тёрнер»), Клайв Брук («Очаровательные грешники», «Ничья женщина»), Фредерик Марч («Тупица», «Сара и сын») и другие.

Начиная с 1934 года, кинокарьера сорокалетней актрисы пошла на спад. Её последним заметным фильмом была мелодрама 1936 года «Додсворт» по роману лауреата Нобелевской премии Синклера Льюиса. В 1938 году Рут ушла из кино и переехала в Великобританию, где прожила много лет. В оставшиеся годы жизни она написала несколько книг, а в 1950 году снялась на телевидении в роли Гертруды в экранизации «Гамлета». 24 ноября 1961 актриса скончалась от кровоизлияния в мозг. Впоследствии она была удостоена звезды на Голливудской Аллее Славы.

Личная жизнь 
Рут Чаттертон три раза была замужем. Её первым супругом был актёр Ральф Форбс, за которого актриса вышла замуж в декабре 1924 года. 12 августа 1932 года они развелись, и на следующий же день Рут сочеталась браком со своим партнером по фильму «Крах» Джорджем Брентом, но через два года они тоже расстались. Уже в зрелом возрасте Рут вышла замуж в третий и последний раз — за некоего Барри Томпсона и прожила с ним восемнадцать лет, до его смерти в 1960 году. Скончалась спустя год от инсульта в городе Норволк, штат Коннектикут.
Похоронена на кладбище Бичвуд (Нью-Рошелл).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище «Бичвудс»
Киноактрисы США